Иван Фёдорович Шаховской:
 Шаховской, Иван Фёдорович (?—1647) — русский князь, воевода.
 Шаховской, Иван Фёдорович (? — после 1668) — дворянин московский и воевода.
 Шаховской, Иван Фёдорович (1826—1894) — князь, генерал от кавалерии.